Роберт Паттерсон: Паттерсон, Роберт (1792—1881) — американский генерал.
  (1753—1827) — американский полковник и первооткрыватель, основатель Цинциннати и Лексингтона.
 Паттерсон, Роберт Маскелл (1787—1854) — американский учёный, директор Монетного двора США.
 Паттерсон, Роберт Портер (1891—1952) — военный министр США (1945—1947).
 Паттерсон, Роберт Юджин (род. 1952) — американский дипломат.